VRV peut signifier :
 Volume de Réfrigérant Variable : en climatisation ou dans les systèmes de production de froid, technique permettant au système d'adapter sa puissance aux besoins thermiques des locaux traités.

 VRV est le code de la gare de Victorville en Californie (voir Liste des gares d'Amtrak)

 Le Titov Vrv est un sommet de Macédoine (voir Monts Šar)

Notes et références